Donosy – miejscowość w Polsce
 Donosy – przystanek kolejowy w Donosach
 Donosy (gromada) – gromada istniejąca w latach 1954-1972
 Donosy. Dziennik liberalny
 Donosy – zbiór opowiadań Sławomira Mrożka
Zobacz też: donos.